Фроммельт () — фамилия. Известные носители:
 Фроммельт, Вилли (род. 1952) — лихтенштейнский горнолыжник.
 Фроммельт, Ноа (род. 2000) — лихтенштейнский футболист.
 Фроммельт, Пауль (род. 1957) — лихтенштейнский горнолыжник.